Boissieu kan som auktorsförkortning betyda:

 Claude Victor Boissieu
 H.Boissieu, se Henri de Boissieu 

Auktorsförkortningar